Alto Alegre (Córdoba), een plaats in het Argentijnse bestuurlijke gebied Unión in de provincie Córdoba
 Alto Alegre (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Alto Alegre (Roraima), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Roraima
 Alto Alegre (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo